Século XX
Vinte — em algarismos romanos
 Cromossomo sexual que determina o sexo feminino no homo sapiens
XX (álbum) — da banda Mushroomhead
The xx — banda do sudoeste de Londres, Inglaterra

Desambiguações de siglas
Desambiguações de música
0020